Liechtenstein-Kastelkorn steht für:
 Liechtenstein-Kastelkorn, mährische Adelsgeschlecht, stammte ursprünglich aus Südtirol

Liechtenstein-Kastelkorn ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Ernst von Liechtenstein-Kastelkorn (1690–1747) Bischof von Seckau, Fürstbischof von Olmütz und Fürsterzbischof von Salzburg
 Johann Christoph von Liechtenstein-Kastelkorn (1591–1641), Bischof von Chiemsee
 Karl II. von Liechtenstein-Kastelkorn (1623–1695), Bischof von Olmütz sowie gewählter Fürstbischof von Breslau
 Paul von Liechtenstein-Kastelkorn (1460–1513), Hofmarschall und Vertrauter Kaisers Maximilians I.